Treno di lusso – film del 1917 diretto da Mario Bonnard 
Treno di lusso  (Salonwagen E 417) – film del 1939 diretto da Paul Verhoeven